Moravafältet (tyska: Marchfeld) är en cirka 900 km² stor slätt öster om Wien i Österrike. Fältet täcker området mellan Wien och floden Morava i södra Weinviertel i Niederösterreich och är en del av Wienerbäckenet.  

1278 mördades Ottokar II då han drog sig tillbaka från slaget vid Moravafältet.

Österrikes geografi
Niederösterreich